Agostino Barelli – architetto italiano
Armida Barelli – attivista italiana
Enrico Barelli – presbitero, letterato e poeta italiano
Ettore Barelli – letterato italiano
Paolo Barelli – nuotatore, dirigente sportivo e politico italiano
Pier Fausto Barelli – ingegnere italiano